Schomacker steht für:
 Schomacker Piano, ehemaliger US-amerikanischer Piano-Hersteller in Philadelphia, gegründet 1838 von dem deutschstämmigen John Henry (Johann Heinrich) Schomacker

Schomacker ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Schomacker (* 1921), deutscher Kaufmann und Politiker (LDP), Mitglied der Volkskammer der DDR (1. Wahlperiode)
 Joe Schomacker (* 1986), US-amerikanischer Politiker (Republikaner), Abgeordneter im Minnesota House of Representatives
 Joseph Heinrich von Schomacker (Iossif Andrejewitsch Schomaker; 1859–1931), deutsch-baltischer Segler, russischer Olympiamedaillengewinner
 Sven Schomacker (* 1973), deutscher Politiker (Piratenpartei), Generalsekretär der Piratenpartei Deutschland

Siehe auch:
 Schomaker
 Schuhmacher (Begriffsklärung)